Szaniszló József (1790–1862) – szombathelyi apát-kanonok
Szaniszló József (1935–) – öttusázó, párbajtőrvívó, vívó, edző